Sid Abel, właśc. Sidney Gerald Abel (ur. 22 lutego 1918 w Melville, zm. 8 lutego 2000) – zawodowy kanadyjski hokeista grający na pozycji lewoskrzydłowego, później trener, który rozegrał w NHL 14 sezonów w klubach: Detroit Red Wings i Chicago Blackhawks. Karierę trenerską rozpoczął jeszcze zanim skończył karierę hokeisty, zostając grającym trenerem w klubie Chicago Blackhawks. Później trenował również Detroit Red Wings, St. Louis Blues oraz Kansas-City Scouts. W latach 1962–1970 był menedżerem generalnym Red Wings. Od 1969 członek Hockey Hall of Fame.

W całej swojej karierze trzykrotnie zdobył Puchar Stanleya, wszystkie w barwach Red Wings. Razem z Gordiem Howe’em i Tedem Lindsayem w zespole Red Wings tworzyli „Production Line”, jedną z najbardziej znanych formacji ofensywnych w historii hokeja na lodzie. W sezonie 1949-50 ofensywna trójka Red Wings zajęła pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji punktujących na koniec sezonu (Lindsay z 78 punktami, Abel 69 i Howe 68). Sid w tym sezonie zdobył również Art Ross Trophy dla najskuteczniejszego zawodnika ligi. Razem z Tedem Lindsayem zostali wybrani do pierwszej drużyny All-Star.

Statystyki

Nagrody i wyróżnienia 

 Hart Memorial Trophy: 1949
 Znalazł się na 85 miejscu wśród 100 najlepszych hokeistów magazynu The Hockey News
 Ma zastrzeżony numer 12 w Detroit Red Wings

Zobacz też 
 Członkowie hokejowego Hall of Fame

Przypisy 

Urodzeni w 1918
Zmarli w 2000
Kanadyjscy hokeiści
Hokeiści Detroit Red Wings
Hokeiści Chicago Blackhawks
Zdobywcy Pucharu Stanleya
Członkowie Hockey Hall of Fame
Kanadyjscy trenerzy hokejowi
Trenerzy Detroit Red Wings
Trenerzy Chicago Blackhawks
Trenerzy St. Louis Blues